

Geografia 
 Welby, comune del Colorado, negli Stati Uniti d'America
 Welby, villaggio del Lincolnshire, in Inghilterra
 Welby, cittadina del Nuovo Galles del Sud, in Australia

Persone 

 Alfredo Welby, calciatore italiano, padre di Piergiorgio Welby
 Augustus Welby Northmore Pugin, architetto inglese
 Justin Portal Welby (Londra, 1956), massimo esponente della Chuesa Anglicana e teologo inglese.
 Piergiorgio Welby, politico italiano

Televisione 
 Marcus Welby, serie televisiva statunitense